

Торунь — село в Україні, Закарпатська область, Міжгірський район

Торунь — місто на правах повіту в Куявсько-Поморському воєводстві
 Торунь — село в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства

Персоналії 
 Дарослав Торунь (*1952) — польський письменник-фантаст, перекладач та автор рольових ігор.